

Homonymie 
 Maurice Davau (1899-1993), écrivain français ;
 Géant créé en l'honneur de Ferdinand Davaux (1878-1918), artiste belge ;

Patronyme français